Родерик Трейси Лонг (; родился 4 февраля 1964) — профессор философии, анархист и леволибертарианский блогер, старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса, редактор «Journal of Ayn Rand Studies», президент Института Молинари и член консультационного совета Центра за безгосударственное общество.

Образование и карьера 
Лонг получил степень бакалавра философии в Гарвардском университете и Ph.D. в Корнеллском университете. Был одним из соредакторов книги «Анархизм/Минархизм: является ли правительство частью свободной страны?». Лонг также редактор журнала «Journal of Libertarian Studies» и участник коллективного блога «Liberty and Power».

Философия 
По словам самого Лонга, его профессиональными интересами являются «греческая философия; моральная психология; этика; философия социальных наук; и политическая философия (с акцентом на либертарианской/анархистской теории)». Лонг является сторонником того, что он определяет как «либертарный анархизм», избегая использования термина «капитализм» как имеющего неопределенный и запутывающий смысл. Как говорит сам Лонг, он выступает за «[…]солидарность рабочих. C одной стороны, это означает формальную организацию, включающую и профсоюзы — но я не говорю о преобладающей модели ‘бизнес-союзов' … ибо реальные союзы, старой закваски, поддерживают рабочий класс в целом, а не только членов профсоюза, и заинтересованы в реальной рабочей автономии, а не в патронаже государства».

Библиография 
 Wittgenstein, Austrian Economics, and the Logic of Action: Praxeological Investigations (ISBN 978-0415329484) Routledge, August 2008.
 Anarchism/Minarchism: Is a Government Part of a Free Country? (ISBN 978-0754660668) Ed., with Tibor Machan. Ashgate, February 2008.
 Reason and Value: Aristotle versus Rand (ISBN 978-1577240457) Objectivist Center, 2000.

Примечания

Ссылки 
 Austro-Athenian Empire — блог Родерика Т. Лонга
 Praxeology.net — Персональная страница Лонга
 Auburn University Philosophy Department homepage
 Институт Молинари
 Центр за безгосударственное общество
 Медиа-архив Родерика Лонга на сайте Mises.org
 Родерик Лонг, «Корпорации против рынка или чем опасно смешивание»
 Родерик Лонг, «Либертарный анархизм: ответы на 10 возражений»

Анархисты США
Анархо-капиталисты
Писатели США
Либертарианцы США
Преподаватели Обернского университета